BCD er en forkortelse for flere ting:

 BCD (tal) – Binary-Coded Decimal, et form for tællesystem
 Buoyancy Control Device – en afbalanceringsvest til dykning
 Bio & Chemistry Division –